Kaźmierz (plaats), plaats in Polen
 Kaźmierz (gemeente), gemeente in Polen